

Ismertető 

Michael valótlan címet adott Falzonenak, így őt elfogták, és mivel Falzone már utalta a pénzt Bellicknek, Abruzzi visszakapta a börtönmunka vezetését. Golyó elmondja Michaelnek, hogy tud a lyukról. Michael házasbeszélőre megy, de senki, még a bátyja sem tudta róla, hogy házas. Gyorsan kiderül, hogy a bankrablás előtti napon házasodott össze azért, hogy újdonsült felesége feltűnés nélkül becsempészhessen egy hitelkártyának tűnő plasztikkártyát, ezzel a raktárba tud bemenni, ahol az elítélteknek a bejövetelkor náluk lévő tárgyaikat tárolják. Ezeket a bankrablás előtt gondosan készítette össze. Az aranyóra hiányzik. Westmoreland elmondja, hogy gyakran tűnnek el dolgok a raktárból, de ez amúgy sem tűnik fel az elítéltnek a távozásig, akkor pedig már nem reklamál. Elmondja azt is, hogy van egy erősen kleptomániás őr, aki gyakran lop el ezt-azt. Michael Gearyn meg is látja az óráját. Westmoreland új cellatársa, Tweener visszaszerzi Michaelnek az órát, cserébe azt kéri, hogy vegye be a börtönmunkába.

Sara meglátja Michaelt a feleségével, és megmondja neki, hogy többé csak a hivatalos keretek közt szabályozott kapcsolat lehet kettejük között. Westmorelandet behívja Pope és közöl vele egy rossz hírt: csak a halálos beteg lánya temetésére mehet ki, aki pár hét múlva meg fog halni. Westmoreland ezért változtat a szökéssel kapcsolatos álláspontján, mert még szeretne életében találkozni a lányával. Ehhez de be kell bizonyítania Michaelnek, hogy valóban ő D. B. Cooper, hiszen eddig mindig tagadta ezt.

Quinn dörzspapírral véresre horzsolt arccal megjelenik Veronicáék házánál és autóbalesetet szenvedett emberként beengedik a házba. Miután bejutott, rálő Nickre, L. J.-t és Veronicát pedig megkötözi. Veronica ki tud szabadulni a kötelekből, leüti Quinnt, majd kiszabadítja L. J.-t is. Az erdőben folytatódó üldözés végén L. J. belöki a férfit a kútba, majd elmennek. Az ügynök telefonon hívja Kellermanéket, azok viszont megérkezésükkör nem húzzák ki, a telefonja pedig addigra lemerült, így Kellerman úgy dönt, így könnyen és nyom nélkül megszabadul tőle. Társa ezúttal sem ért vele egyet.

Bellick már a házasbeszélő alkalmával ismerősnek találta Michael feleségét, akit civilben egy éjszakai szórakozóhelyen felkeres. A lány elmondja neki, hogy Michael feleségül vette, így Európából Amerikába juthatott, és cserébe egy hitelkártyát kellett bejuttatnia a börtönbe. Bellick nem érti a dolgot, mert a hitelkártyának bent semmi hasznát nem lehet venni.

Michael a Tweener által visszaszerzett órából és a raktárból elhozott diktafonból egy időzíthető magnetofont készít, amit a börtönmunka alatt a kertben elás, majd következő nap kivesz. A  hangfelvételből kiderül, hogy az őrök 18 percenként járnak a gyengélkedő ablaka alatt az éjjeli őrjárat alatt. Az idő rövidsége miatt csak heten tudnak menni, tehát a csapatból valaki hiába ássa a lyukat, nem fog kijutni.

A szökés epizódjai